De Grand Prix-wegrace van Groot-Brittannië 2016 was de twaalfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2016. De race werd verreden op 4 september 2016 op Silverstone nabij Silverstone, Groot-Brittannië.

Maverick Viñales behaalde zijn eerste MotoGP-zege. Dit was tevens de eerste MotoGP-overwinning voor Suzuki sinds Chris Vermeulen in de Grand Prix van Frankrijk 2007. In de Moto3 behaalde Bo Bendsneyder voor het eerst sinds Wilco Zeelenberg en Loek Bodelier in de TT van Assen 1994 een Nederlandse podiumplaats in een Grand Prix.

Uitslag

MotoGP 
De race werd stilgelegd na de eerste ronde als gevolg van een ongeluk tussen Loris Baz en Pol Espargaró. Later werd de race herstart over 19 ronden in plaats van de oorspronkelijk geplande 20 ronden. Aleix Espargaró kreeg een straf van één seconde, terwijl Esteve Rabat een straf van een halve seconde kreeg.

Moto2 
Johann Zarco kreeg een straf van dertig seconden voor het opzettelijk van de baan rijden van Sam Lowes.

Moto3 
Joan Mir kreeg een straf waarbij hij één plaats moest teruggeven. Niccolò Antonelli werd gediskwalificeerd omdat zijn motorfiets niet aan de reglementen voldeed.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2016
Groot-Brittannië